Massa atomica standard:178.49 uma

Tabella 

Afnio